— немец. 

Тедеско — фамилия. Известные носители:
 Тедеско, Андре Эмануэл (1904—?) — бразильский футболист.
 Тедеско, Джакомо (род. 1976) — итальянский футболист и тренер.
 Тедеско, Джованни (род. 1972) — итальянский футболист и тренер.
 Тедеско, Доменико (род. 1985) — немецко-итальянский футбольный тренер.
 Тедеско, Игнац Амадеус (1817—1882) — российский пианист и музыкальный педагог.
 Кастельнуово-Тедеско, Марио (1895—1968) — итало-американский композитор и пианист.

См. также 
 Тодеско
 Тедески